Þrúðr (en nòrdic antic "força"), de vegades esmentada amb l'anglicisme Thrud o  Thrud, és la filla del gran Æsir, Thor, de la mitologia nòrdica. Þrúðr és també el nom d'una de les valquíries que serveixen cervesa als einherjar al Valhalla (Grímnismál, estrofa 36). Les dues poden o no ser la mateixa figura.

Documents 
Þrúðr es documenta en les següents fonts:

Edda poètica 
Encara que el seu nom no es dona, a la Edda poètica al poema Alvíssmál, en el qual la filla de Thor es promet amb un nan, Alvíss, també pot ser reconeguda com a Þrúðr.

Edda prosaica 
A la Edda prosaica, al llibre Skáldskaparmál  es diu que Thor es pot anomenar amb el kenning "pare de Þrúðr" ("Fadir Þrúðar"). Eysteinn Valdason l'utilitza en el seu poema sobre Thor . El Skáldskaparmál  afegeix que la seva mare és Sif.

Al Ragnarsdrápa de Bragi Boddason, el jötunn Hrungnir es diu "lladre de Þrúðr" (Þrúðar þjófr). Però no hi ha cap referència directa a aquest mite en cap altra font. Al Skáldskaparmál , en el qual Snorri relata la lluita entre Thor i Hrungnir, esmenta una causa molt diferent, i al Haustlöng de Þjóðólfr de Hvinir, només es descriu la lluita sense donar la raó per a aquesta. Aquest poema representa dues escenes mitològiques pintades en un escut, el primer essent el segrest d'Iðunn per part del gegant Þjazi. Margaret Clunies Ross suggereix que els dos episodis podrien ser complementàris, tant davant la sostracció d'una deessa per un gegant, el seu fracàs i la mort del segrestador. Un altre kenning pot al·ludir a aquest mite: Al Þórsdrápa d'Eilífr Goðrúnarson , Thor es diu "aquell que anhela ferotgement a Þrúðr" (þrámóðnir Þrúðar).

Pedra rúnica de Karlevi 

Þrúðr s'esmenta a la pedra rúnica de Karlevi del  a l'illa de Öland, Suècia, on es fa referència a un líder com l'"arbre de Þrúðr".

Kennings 
El nom Þrúðr podria ser utilitzat en kennings per líders com s'exemplifica a la pedra rúnica de Karlevi. El nom també s'utilitza en kennings per a les dones. Ormr Steinþórsson, per exemple, utilitza en el seu poema sobre una dona  el kenning "hrosta lúðrs gæi-Þrúðr", que, d'acord amb Anthony Faulkes, es pot representar com la "guardiana de la caixa de malta (tub) o el recipient de cervesa".

Referències modernes 
Thrud apareix com un personatge important en la novel·la de fantasia per a joves Erik Menneskesøn, de Lars-Henrik Olsen.

Notes

Referències 

 Clunies Ross, Margaret (1994). Prolonged Echoes. Old Norse Myths in medieval Northern Society. Vol. 1: The myths. Odense: Odense University Press. The Viking Collection; vol. 7. .
 Faulkes, Anthony (1998), edition of: Snorri Sturluson. Edda. Skáldskaparmál. 2. Glossary and Index of Names. London: Viking Society for Northern Research. .
 Lindow, John (2001). Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. Oxford University Press. .
 Rundata 2.0 for Windows.
 Simek, Rudolf (1987). Dictionary of Northern Mythology. Translated by Angela Hall. Cambridge: D. S. Brewer, 1996. .

Déus de la mitologia nòrdica
Valquíries